Тлакотепек де Бенито Хуарез има више значења:

 Општина Тлакотепек де Бенито Хуарез (Пуебла), општина у савезној држави Пуебла у Мексику
 Тлакотепек де Бенито Хуарез (Тлакотепек де Бенито Хуарез, Пуебла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику